Trachydium schottii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Trachydium schottii ingår i släktet Trachydium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
schottii